Кристофер Майкл Тара-Браун (; род. 26 августа 1967 в , Калифорния, США) — российский и американский предприниматель, основатель и генеральный директор компании Traveler's Coffee.

Биография 
В 1982 году окончил Университет штата Калифорния в Сан-Франциско по специальности радио- и телевещание (бакалавр).

В 1994 году приехал в Россию. В этом же году познакомился со своей будущей женой Светланой.

С 1995 по 1997 год работал исполнительным директором сети пиццерий «New York Pizza» в Новосибирске.

В 1997 году вместе с женой основал компанию Traveler’s Coffee.

Ссылки 
 Официальный блог на Wordpress

Предприниматели России
Предприниматели США